На этой странице представлен список картин французского художника Жака Бланшара (; 1600—1638). В правой колонке даны номера картин по каталогу. Как и в случае с другими художника семнадцатого столетия, список может меняться по мере опубликования работ об установлении или уточнении авторства той или иной картины.

Картины

Примечания

Литература 
 Jacques Thuillier, Jacques Blanchard (1600—1638), Rennes, musée des Beaux-Arts, 1998.

Бланшар, Жак